Школа № 359:

 Школа № 359 — Центральный административный округ города Москвы
 Школа № 359 — Фрунзенский район города Санкт-Петербурга